Ont porté le nom de Louis de Villars :

 Louis de Villars (), archevêque de Lyon ;
 Louis de Villars (), neveu du précédent, évêque de Valence et de Die ;

Maison de Thoire-Villars